Makovci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Grožnjan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 100 stanovnika te 39 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 107 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji